« Pont des Anglais » est la dénomination donnée à trois ponts situés en France : 

 le viaduc ferroviaire de Bezons, traversant la Seine dans le département des Hauts-de-Seine ;
 le pont Victor-Emmanuel, traversant l'Isère dans le département de la Savoie ;
 le pont suspendu de la Rivière de l'Est, traversant la rivière de l'Est à La Réunion.